

События 
 1 октября
 В Далласе зарегистрирован первый случай заболевания лихорадкой Эбола в США.
 По сообщению пресс-центра Донецкой Народной Республики, к ним прибыли добровольцы из Китайской Народной Республики.
 2 октября
 Следственный комитет России возбудил дело против министра обороны Украины Валерия Гелетея и начальника украинского Генштаба Виктора Муженко по обвинению в организации убийств, геноциде и запрещенных методах войны.
 4 октября
 Совет Безопасности ООН осудил убийство боевиками ИГИЛ британца Алана Хеннинга, назвав это чудовищным и подлым преступлением и ещё одной иллюстрацией жестокости джихадистской группировки.
 В Гонконге арестованы члены мафии, напавшие на студентов.
 5 октября
 В Сирии близ турецкой границы, в окрестностях осажденного боевиками ИГИЛ города Кобани, идут тяжелые бои. Тысячи местных жителей-курдов бежали в соседнюю Турцию. Город находится в осаде уже около двух недель.
 В Грозном при взрыве смертника погибли пятеро сотрудников полиции, 12 человек пострадали.
 6 октября
 Нобелевская премия по физиологии или медицине присуждена Джону О’Кифу, Мей-Бритт Мозер и Эдварду Мозеру за работы по клеточной биологии головного мозга.
 Глава «Исламского движения Узбекистана» Усмон Гози заявил о присоединении этой террористической организации к боевикам «Исламского государства».
 7 октября
Нобелевская премия по физике присуждена Сюдзи Накамура, Исаму Акасаки и Хироси Амано за изобретение светодиодов, излучающих синий цвет, и энергоэффективных источников света.
 Парламент Украины на внеочередном заседании принял проекты постановлений об изменении границ районов Луганской области.
 Hewlett-Packard официально объявила о разделении на две компании: HP Inc., занимающуюся ПК, принтерами, 3D-принтерами и другими персональными системами, и Hewlett-Packard Enterprise, концентрирующейся на корпоративных решениях.
 Британская полиция арестовала в Лондоне четырёх человек, которых подозревают в подготовке теракта на территории Соединенного Королевства.
 Обновлённая база макроэкономических прогнозов МВФ, показала что китайская экономика к концу года обгонит экономику США по ВВП.
 8 октября
 Нобелевская премия по химии присуждена Эрику Бетцигу, Штефану Хеллу и Уильяму Мёрнеру за разработку суперфлуоресцентной микроскопии.
 9 октября
 Премьер-министр Йемена Ахмед Авад бен Мубарак объявил о выходе в отставку спустя 33 часа после своего назначения, причиной послужили протесты шиитских повстанцев (хоуситов) во главе с движением «Аль-Хуси».
 Авиация США при поддержке союзников нанесла восемь авиаударов по позициям боевиков террористической организации «Исламское государство» в городе Кобани на севере Сирии. По сообщениям из сирийского пограничного города Кобани, боевики «Исламского государства» вынуждены отступать из ранее занятых кварталов под авиаударами международной коалиции.
 Госдума РФ приняла в первом чтении так называемый «закон о виллах Ротенберга».
 Нобелевскую премию по литературе получил Патрик Модиано «за искусство памяти, благодаря которому он выявил самые непостижимые человеческие судьбы и раскрыл жизненный мир человека времен оккупации».
 Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон «Об очищении власти», известный как закон о люстрации.
 Продолжаются протесты курдов в Турции. В Стамбуле был закидан камнями памятник Ататюрку. Также был снесен памятник курдскому национальному герою.
 Силам самообороны Курдской автономии в Ираке удалось отбить у боевиков «Исламского государства» город Рабию.
 10 октября
Министерство юстиции России подало иск о ликвидации ведущей правозащитной организации «Мемориал».
 Заседание Совета глав государств СНГ (Минск, Белоруссия).
 Президент России Владимир Путин, а также его коллеги из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана в Минске подписали документы о ликвидации Евразийского экономического сообщества, в связи с началом функционирования Евразийского экономического союза.
 По итогам встречи глав государств Высшего Евразийского экономического совета был подписан договор о присоединении Республики Армения к Евразийскому экономическому союзу.
 Нобелевскую премию мира получили Малала Юсуфзай и Кайлаш Сатьяртхи «за их борьбу против угнетения детей и молодежи и за право всех детей на образование».
 11 октября
 Суд в Китае вынес смертные приговоры двум членам запрещённой секты «Церковь Господа Всемогущего» за убийство женщины в ресторане «Макдоналдс» в восточной провинции Шаньдун.
 В американском городе Сент-Луис сотни людей вышли на улицы, чтобы принять участие в акциях протеста против полицейского насилия и расовой дискриминации; в среду от пули белого полицейского в Сент-Луисе погиб 18-летний афроамериканец Вондеррит Майерс.
 Вступил в должность премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.
 12 октября
 Президент России Владимир Путин распорядился вернуть военнослужащих, задействованных в учениях в Ростовской области у границы с Украиной, к местам постоянной дислокации.
 Медработник в Техасе, принимавший участие в лечении пациента, скончавшегося в минувшую среду от лихорадки Эбола в больнице Далласа, дал положительный результат при предварительном тестировании на вирус.
 Президент Украины Петр Порошенко отправил в отставку министра обороны страны Валерия Гелетея.
 Всеобщие выборы в Боснии и Герцеговине, основной чертой которых стали националистические лозунги на фоне продолжающегося экономического спада.
 Мощный циклон «Хадхад» вызвал сильные разрушения на восточном побережье Индии. Скорость ветра превышает 205 километров в час. Сообщается, что в результате удара стихии в штате Андхра-Прадеш погибли по меньшей мере три человека, ещё трое — в штате Орисса. Из Андхра-Прадеш и Ориссы эвакуированы около 350 тысяч человек.
 В Багдаде в результате серии взрывов погибли 40 человек.
 13 октября
 Турция дала разрешение США использовать свои военно-воздушные базы для борьбы с движением «Исламское государство» в Ираке и Сирии. Об этом сообщила на телеканале NBC советник президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс.
 Французский экономист Жан Тироль получил Нобелевскую премию по экономике за анализ рынков и их регуляции.
 14 октября
 The Man Booker Prize была присуждена австралийскому писателю Ричарду Флэнагану за роман «Узкая дорога на дальний север».
 15 октября
 Парламентские и президентские выборы в Мозамбике.
 Губернатор Луганской области Геннадий Москаль сообщил, что 112 бойцов Вооружённых сил и Национальной гвардии Украины попали в окружение в районе села Бахмутовка, будучи атакованы боевиками «Войска донского», не подчиняющегося ЛНР.
 В Иерусалиме продолжились массовые беспорядки: сотни палестинцев, преимущественно жители арабских кварталов, приняли участие в столкновениях с полицейскими в Старом городе.
 16 октября
 Трое членов голландского мотоклуба байкеров отправились в Ирак, чтобы помочь курдам в борьбе с джихадистами из группировки «Исламское государство».
 Президент России Владимир Путин и президент Украины Пётр Порошенко встретились на саммите АСЕМ в Милане.
 Lockheed Martin сообщила о существенном технологическом прорыве, совершенном её исследователями в разработке компактного и мощного источника термоядерной энергии, сообщается на сайте компании. Предварительные результаты исследований свидетельствуют о возможности создания реакторов, работающих на слиянии легких ядер, мощностью около 100 мегаватт и размерами, сравнимыми с грузовиком. Размер существующих моделей примерно в десять раз больше.
 Российский оппозиционер Даниил Константинов, обвинявшийся в убийстве, призван виновным в хулиганстве и по амнистии освобождён в зале суда. Константинов намерен добиваться полного оправдания.
 17 октября
Александр Лукашенко возложил ответственность за события, которые привели к вооружённому конфликту на Украине, на Виктора Януковича, дополнительно выдвинув версию о том, что бывший глава Украины якобы был причастен к созданию националистической организации «Правый сектор».
 Британские астрофизики заявили об обнаружении свидетельства производства в ядре Солнца аксионов — кандидатов на частицы тёмной материи.
 Испания, Ангола, Венесуэла, Малайзия и Новая Зеландия в ходе тайного голосования в Генеральной Ассамблее всемирной организации стали новыми непостоянными членами Совета безопасности ООН.
 Более ста боевиков нигерийской исламистской группировки «Боко харам» убиты нигерийскими правительственными войсками в бою на севере Камеруна. По данным министерства обороны Нигерии, армия потеряла восемь человек убитыми. Ранее стало известно, что власти Нигерии договорились с «Боко харам» о прекращении огня и об освобождении более 270 школьниц, захваченных боевиками полгода назад в христианском городе Чибок (штат Борно).
 Американский беспилотный орбитальный летательный аппарат Боинг X-37B приземлился на авиабазе ВВС США «Ванденберг» в штате Калифорния, проведя на орбите 674 дня.
 18 октября
 У берегов Канады потерпел аварию российский грузовой корабль «Симушир». Согласно сообщению министерства обороны Канады, у корабля возникли проблемы с электропитанием, и судно легло в дрейф в открытом океане у берегов канадской провинции Британская Колумбия.
 Министерство обороны России выступило с опровержением информации об инциденте, произошедшем с российской подлодкой у берегов Швеции.
 19 октября
 Комета C/2013 A1 (Макнота) прошла на расстоянии 140 тысяч км от поверхности Марса.
 20 октября
 Турция разрешила пересечь границу с Сирией курдским ополченцам из Ирака, которые хотят присоединиться к отрядам, противостоящим боевикам «Исламского государства» в городе Кобани.
 Всемирная организация здравоохранения объявила о ликвидации вспышки лихорадки Эбола в Нигерии.
 Заразившаяся лихорадкой Эбола испанская медсестра выздоровела.
 В результате крушения частного самолета во Внукове погибли все четыре человека, находившиеся на борту, в том числе 63-летний глава совета директоров крупнейшей французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери.
 21 октября
 Суд в Претории приговорил паралимпийского чемпиона Оскара Писториуса к пяти годам тюремного заключения на непредумышленное убийство Ривы Стинкамп.
 Международное рейтинговое агентство Moody’s вслед за суверенным кредитным рейтингом РФ понизило на одну ступень — до «Baa2» с «Baa1» рейтинги шести крупнейших государственных финансовых институтов России: Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Россельхозбанка, Агентства по ипотечному жилищному кредитованию и Внешэкономбанка.
 В Москве объявлены лауреаты ежегодной литературной премии «Ясная Поляна», в номинации «Современная классика» лауреатом стал Борис Екимов за произведение «Пиночет».
 Конголезский гинеколог Денис Муквеге удостоен премии имени Сахарова за «свободу мысли».
 22 октября
 Полиция Оттавы расследует по меньшей мере три инцидента со стрельбой, которые имели место в среду утром в центре канадской столицы.
 Российский президент Владимир Путин подписал закон о компенсациях родным военнослужащих, пропавших без вести на военных учениях.
 Один из пяти сохранившихся компьютеров Apple-1 продан на торгах аукциона Bonhams «История науки» за 905 тыс. долларов США.
 Впервые врачам удалось добиться восстановления способности ходить у человека, парализованного в результате травмы позвоночника. В его спинной мозг были пересажены клетки обонятельной нервной ткани.
 23 октября
 Лидеру националистического движения «Русские» Александру Белову (Поткину) предъявлено новое, более тяжкое обвинение по делу о хищении 5 млрд долларов у БТА Банка.
 Трёхмесячный ребёнок стал жертвой теракта в Иерусалиме.
 24 октября
 Один из крупнейших банков России — Сбербанк — обратился в Суд Европейского союза с иском об отмене санкций.
 Басманный суд Москвы арестовал до 21 декабря авиадиспетчера Александра Круглова и ведущего инженера аэропорта Внуково Александра Леденева, подозреваемых в причастности к катастрофе самолета Falcon в ночь на 21 октября, унёсшей жизни четырёх человек.
 Полиция Нью-Йорка выясняет, исповедовал ли человек, напавший с топором на двух полицейских, радикальный ислам. Нападавший был застрелен стражами порядка. Один из полицейских был госпитализирован с серьезной травмой головы после нападения, случившегося в четверг в нью-йоркском районе Куинс.
 28 египетских военнослужащих погибли в результате взрыва бомбы, заложенной в автомобиле возле блокпоста на Синайском полуострове, на части Синайского полуострова введено чрезвычайное положение. В стране объявлен трёхдневный траур.
 Вице-президент Google Алан Юстас совершил прыжок с парашютом из стратосферы с высоты 41 км, побив рекорд высоты австрийца Феликса Баумгартнера.
 Подросток открыл стрельбу в школе в городе Мэрисвилл к северу от Сиэтла в штате Вашингтон. Он убил как минимум одного из учащихся, после чего застрелился сам.
 Австралийские хирурги впервые смогли пересадить уже остановившееся сердце.
 В Тегеране приведен в исполнение смертный приговор 26-летней иранке Рейхане Джаббари, осужденной за убийство мужчины, который пытался её изнасиловать. Джаббари была повешена в тюрьме, несмотря на международную кампанию, призывавшую отсрочить или отменить казнь.
 С космодрома «Сичан» в качестве промежуточной миссии китайской лунной программы, была запущена межпланетная станция Чанъэ-5Т1 для отработки процесса возвращения лунного грунта.
 25 октября
 Грузовой космический корабль Space X Dragon успешно приводнился в Тихом океане, проведя месяц на Международной космической станции.
 Музей Пикассо в Париже вновь открыл двери для посетителей после реконструкции, которая длилась пять лет, обошлась в 22 миллиона евро и вызвала неоднозначную оценку в обществе.
 Число случаев заражения лихорадкой Эбола превысило 10 тысяч, жертвами вируса стали уже 4992 человека, сказано в докладе Всемирной организации здравоохранения.
 Удар иракской авиации стал причиной гибели 24 чеченцев, воевавших за группировку Исламское государство близ Фаллуджи, в 30 километрах к западу от Багдада, сообщило Минобороны Ирака.
 По информации сайта Министерства обороны Ирака, правительственные войска и шиитские ополченцы взяли под свой контроль город стратегического значения Джурф аль-Сахар к югу от Багдада.
 Десятки тысяч протестующих собрались в центре Рима, чтобы выразить несогласие с планом премьер-министра Маттео Ренци упростить увольнение рабочих компаниями и реформировать получение премий за выслугу лет. По словам организаторов митинга, на площадь Сан-Джованни вышли до миллиона человек.
 При нападении смертника в городе Спин-Болдак на юге афганской провинции Кандагар погибли высокопоставленный сотрудник разведки страны и его телохранитель.
 Группа южнокорейских активистов смогла отправить воздушные шары с 40 тысячами листовок в КНДР, несмотря на протесты жителей приграничного города Пхаджу, опасавшихся обстрелов со стороны Пхеньяна.
 50-летняя иранская правозащитница Насрин Сотудех была взята под стражу за организацию акции протеста против обливания женщин кислотой в Исфахане. Сотудех и другие задержанные проводили манифестацию у здания иранского МВД в Тегеране. Протестующие критиковали правительство за недостаточно тщательный поиск нападавших на женщин.
 В гористой местности в центре Йемена на фоне борьбы джихадистов «Аль-Каиды» и представителей местных суннитских племенных кланов с повстанцами-шиитами из движения «Аль-Хуси», американскимбеспилотником был нанесён авиаудар, жертвами которого стали не менее троих исламистов.
 Курдские отряды сообщили о взятии стратегически важного города Зумар на севере Ирака. Утром в субботу курды начали наступление на город под прикрытием авиации стран Запада и вскоре выбили оттуда боевиков «Исламского государства».
 Двое солдат погибли в ходе перестрелки в городе Триполи на севере Ливана, куда ранее прорвались вооруженные исламисты. Ранее сообщалось о 20 раненых с обеих сторон противостояния. Представители армии утверждают, что бой не закончится, пока все боевики не будут убиты.
 Лучшим фильмом Римского кинофестиваля стала британо-бразильская кинолента Свалка английского режиссёра Стивена Долдри.
 26 октября
 В России вступили в силу поправки в закон «Об исчислении времени»: московское время, от которого отсчитываются остальные часовые зоны, теперь соответствует UTC+3 вместо прежнего UTC+4, а общее количество часовых зон в России увеличивается с 9 до 11. Перевод стрелок на летнее время, отменённый осенью 2011 года, по-прежнему производиться не будет. Большинство регионов перевели стрелки на час назад, ряд регионов не переводили стрелки совсем, а Забайкальский край и Магаданская область перевели стрелки на 2 часа назад.
 Европейский центральный банк объявил о том, что 24 крупных банка еврозоны не прошли стресс-тесты. В этом списке — девять итальянских банков, три греческих и три кипрских банка. Проверка проводилась среди 123 банков ЕС на предмет того, смогут ли они выдержать ещё один финансовый кризис.
 Власти Камеруна сообщили, что на северо-востоке страны были убиты около 40 боевиков нигерийской исламистской группировки Боко харам. Министр обороны Камеруна заявил, что хорошо вооруженные исламисты из Нигерии напали на три деревни.
 В Триполи на севере Ливана третий день продолжались бои между ливанской армией и исламскими боевиками. Армии Ливана удалось выдавить боевиков из района Старого города. Связанная с «Аль-Каидой» радикальная сирийская группировка Фронт ан-Нусра, взявшая в заложники несколько ливанских солдат, пригрозила расправиться с ними, если ливанская армия не прекратит наступление.
 Правящая партия Судана официально утвердила президента Омара Башира, руководящего страной уже 25 лет, в качестве кандидата на президентских выборах в 2015 году.
 Как сообщили немецкие СМИ со ссылкой на федеральную разведывательную службу Германии, боевики группировки «Исламское государство» получили на вооружение переносные зенитно-ракетные комплексы, при помощи которых они могут сбивать пассажирские авиалайнеры.
 По данным экзит-полл, на парламентских выборах на Украине в Верховную Раду могут пройти 7 партий: Блок Петра Порошенко, Народный фронт, Самопомощь, Оппозиционный блок, Радикальная партия Олега Ляшко, ВО «Свобода», ВО «Батькивщина».
 Президент Бразилии Дилма Русеф переизбрана на новый срок, набрав в упорной борьбе 51,45 % голосов. Её соперник, правоцентрист Эсио Невес, уступил ей во втором туре, получив поддержку 48,55 % избирателей, сообщает Высший избирательный суд Бразилии.
 Полиция в ЮАР сообщила, что застрелен Сензо Мейива — капитан национальной сборной по футболу, а также йоханнесбургской команды «Орландо Пайрейтс». 27-летний голкипер был убит в Вослоорусе — поселении, расположенном в 20 км к югу от Йоханнесбурга.
 Около 30 детей на северо-востоке Нигерии похищены, предположительно, боевиками группировки «Боко Харам».
 28 октября
 Выехала очередная автоколонна с гуманитарной помощью для жителей Донбасса, в составе конвоя около 100 грузовых автомобилей, с продовольствием, медикаментами, питьевой водой и строительными материалами.
 Трое полицейских предстанут перед судом Финляндии по делу о включении президента России Владимира Путина в «чёрный список» лиц, подозреваемых в связях с организованной преступностью. Финский телеканал MTV3 уточнил, что это произошло из-за контактов российского президента с байкерами из группы «Ночные волки».
 Спикер Госдумы Сергей Нарышкин потребовал от депутатов сдать дипломатические паспорта, которые они получают для официальных зарубежных поездок
 Умер президент Замбии Майкл Сата.
 29 октября
 Ракета-носитель Antares с космическим грузовиком Cygnus взорвалась на старте.
 Светская политическая партия «Нидаа Тунис» получила 85 мест в тунисском парламенте по итогам подсчета голосов на выборах, прошедших в стране в минувшее воскресенье. Правящая исламистская партия «Ан-Нахда» получила 69 мест.
 В Буркино-Фасо протестующие подожгли парламент.
 30 октября
 ФРС США объявила об окончании программы количественного смягчения.
 Правительство Украины утвердило трёхсторонний протокол между Украиной, Россией и ЕС о поставках российского газа.
 31 октября
 Президент Буркина-Фасо Блез Компаоре ушёл в отставку.
 На юго-западе США в пустыне Мохаве (Калифорния) потерпел катастрофу туристический космический корабль SpaceShipTwo компании Virgin Galactic. Один пилот погиб, второй с ранениями доставлен в больницу.

См. также

Примечания